Hontscharne (ukrainisch ; russische Entsprechung Gontscharnoje/Гончарное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Hontscharne (Cherson)
 Dorf in der Stadt Sewastopol, Rajon Balaklawa, siehe Hontscharne (Sewastopol)